Фрэнк Копел (; 28 марта 1949 — 16 апреля 2014) — шотландский футболист, выступавший на позиции защитника. Выступал за английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Блэкберн Роверс», а также за шотландские «Данди Юнайтед» и «Арброт». После завершения карьеры игрока занимался тренерской работой.

Футбольная карьера 
Уроженец Фолкерка, Копел выступал за школьную сборную Шотландии по футболу, где его заметили скауты английского клуба «Манчестер Юнайтед», и в сентябре 1964 года он стал игроком молодёжной команды «Юнайтед». В апреле 1966 года подписал свой первый профессиональный контракт. Начинал играть на позиции хавбека, но во время выступлений за резервную команду «переквалифицировался» в крайнего защитника. В основном составе «Манчестер Юнайтед» Фрэнк дебютировал 9 сентября 1967 года в матче Первого дивизиона против «Бернли», выйдя на замену Джону Фицпатрику. 28 октября 1967 года впервые вышел в стартовом составе «Юнайтед», сыграв на позиции правого защитника в матче Первого дивизиона против «Ноттингем Форест». В сезоне 1967/68 провёл за команду два матча. В сезоне 1968/69 сыграл за «Юнайтед» в 10 матчах. Редко попадал в состав из-за конкуренции со стороны основных крайних защитников Шея Бреннана и Тони Данна, из-за чего принял решение сменить клуб. В марте 1969 года был продан в «Блэкберн Роверс» за 25 тысяч фунтов.

В «Блэкберне» Копел провёл 25 матчей, но в декабре 1971 года был отпущен клубом в качестве свободного агента.

В январе 1972 года подписал контракт с шотландским клубом «Данди Юнайтед», став первым трансфером нового главного тренера «мандариновых» Джима Маклейна. Копел выступал за «Данди Юнайтед» на протяжении 11 сезонов, сыграв почти 400 матчей и выиграл два Кубка шотландской лиги, а также дважды становился финалистом Кубка Шотландии.

В 1982 году перешёл в другой шотландский клуб «Арброт», выступавший во Втором дивизионе шотландской Футбольной лиги, где стал играющим тренером. Два года спустя завершил игровую карьеру.

Наследие 
В 2011 году Фрэнк Копел был включён в Зал славы футбольного клуба «Данди Юнайтед».

Личная жизнь 
В 1969 году женился на Аманде. У пары родился сын Скотт, ставший профессиональным футболистом.

В 2009 году у Фрэнка была диагностирована сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера. 16 апреля 2014 года он умер в своём доме в  в возрасте 65 лет.

Достижения 
 Данди Юнайтед
 Обладатель Кубка шотландской лиги (2): 1979, 1980

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com
 Профиль футболиста на сайте arabarchive.co.uk

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Арброт»
Умершие от деменции